Френарос 2000 (на гръцки: Φρέναρος 2000) е кипърски футболен клуб от град Френарос. Основан през 2000 г.

Успехи 
 Кипърска Четвърта Дивизия: 1
 2005

Състав 2009/10

Външни препратки 
 Официален сайт на Френарос 2000

Кипърски футболни отбори